Жозе Соуза:
 Соуза, Жозе Иваналдо де (род. 1975) — бразильский футболист, атакующий полузащитник.
 Соуза, Жозе Леандро де (род. 1985) — бразильский спортсмен, футболист, полузащитник.